Op Roland Garros 2011 speelden de vrouwen in het vrouwendubbelspel van 24 mei tot en met 3 juni.

Titelhoudsters Serena en Venus Williams namen niet deel aan deze editie.

Het toernooi werd gewonnen door het ongeplaatste Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Lucie Hradecká. In de finale versloegen zij het als zevende geplaatste duo Sania Mirza en Jelena Vesnina.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pag. 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2011